Самюэль Ипуа (; 1 марта 1973, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, игравший на позиции нападающего.

Выступал в шести европейских футбольных чемпионатах, был игроком национальной сборной Камеруна.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1992 году выступлениями во Франции за команду клуба «Ницца», в которой провёл четыре сезона, приняв участие в 72 матчах чемпионата.

В 1996 году присоединился к итальянскому «Торино», где имел проблемы с попаданием в основной состав команды. Поэтому уже в 1997 году перешел в австрийский «Рапид» (Вена), в котором снова регулярно получал игровое время, как и в следующей своей команде, которой в течение 1998—2000 годов была французская «Тулуза».

В течение 2000—2004 годов играл в Германии, где сменил три клуба — «Майнц 05», «Мюнхен 1860» и «Рот-Вайсс» (Ален), однако в одном из них закрепиться в команде не смог.

В сезоне 2004/05 защищал цвета бельгийского «Сент-Трюйдена», где уже был одним из основных нападающих. А завершил профессиональную игровую карьеру в люксембургском «Вильце», за команду которого выступал на протяжении 2005—2006 годов.

Выступления за сборную 
В 1997 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Камеруна. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 2 года, провёл в форме главной команды страны 9 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1998 года во Франции, где принял участие в двух играх группового этапа, который африканцы не смогли преодолеть, а также розыгрыша Кубка африканских наций 1998 года, который проходил в Буркина-Фасо.

Примечания

Ссылка 
 
 
 

Игроки сборной Камеруна по футболу
Футболисты Камеруна
Родившиеся в Дуале
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Ален
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Тулуза»